Wysoka Wieś bezeichnet Dörfer in Polen:
 Wysoka Wieś (Ostróda), Dorf in der Gmina Ostróda im Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Kernsdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Wysoka Wieś (Tuchola), Dorf in der Gmina Tuchola im Powiat Tucholski in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945 Hochdorf, Kreis Konitz/Kreis Tuchel, Westpreußen/Danzig-Westpreußen